Djurgårdens IF of kortweg Djurgården is een Zweedse sportvereniging uit Stockholm waar diverse sporten worden beoefend.

De club is opgericht op 12 maart 1891 en speelt de thuiswedstrijden in de Tele2 Arena. Ze is naar het Stockholmse stadsdeel Djurgården vernoemd. De naam betekent diergaarde en wordt als juurgoorden uitgesproken. Bijnamen van de club zijn Blåränderna (De Blauwgestreepten) en Järnkaminerna (De IJzeren Kachels, oftewel harde tegenstanders).

Geschiedenis
Djurgårdens IF werd op 12 maart 1891 opgericht in een lokaal café. Het eerste echte voetbalveld in Stockholm werd aangelegd in 1896 en in 1899 sloot de club zich voor het eerst aan bij de bond. In 1904 speelde Djurgårdens voor het eerst in de historie om het Zweeds landskampioenschap. De finale tegen Örgryte IS ging echter verloren. Het eerste landskampioenschap volgde acht jaar later, toen in 1912 de finale werd gewonnen na twee gelijke spelen en een overwinning in de beslissingswedstrijd. Al snel werden er meer successen behaald, Djurgårdens werd opnieuw Zweeds kampioen in de jaren 1915, 1917 en 1920. Daarna was het lange tijd over met de successen van de club.

Toen de Allsvenskan werd opgericht, kwalificeerde Djurgårdens zich niet en wist in de periode van 1924 tot 1944 slechts twee seizoenen in de hoogste divisie te spelen en degradeerde vervolgens meteen weer. De club zakte zelfs drie seizoenen lang af naar de derde Zweedse divisie in de periode 1929 tot 1932. Vanaf 1944 werd de club een stabiele factor in de Allsvenskan en er was zelfs een tweede succesperiode in voorbereiding. In de jaren vijftig en zestig werd de Allsvenskan viermaal gewonnen.

In de jaren zeventig ging het de club wat minder florissant af met slechts drie derde plekken als beste resultaat. In 1981 degradeerde de club zelfs weer. Djurgården had het moeilijk om terug te keren en liet twee keer de kans schieten door een promotie/degradatieduel te verliezen. In 1986 lukt het dan wel, maar het seizoen daarop volgde opnieuw degradatie.

Twee jaar later promoveerde Djurgårdens weer en bleef het voor vijf seizoenen in de Allsvenskan. In 1988 behaalden ze de Zweedse finale, maar werd er verloren, verdere successen kwamen er niet en in de jaren negentig was Djurgårdens een "jojo-club" door drie keer te degraderen en twee keer te promoveren. Het derde grote tijdperk brak aan in 2000, toen opnieuw de Allsvenskan werd bereikt. In de vijf daaropvolgende seizoenen werden drie landskampioenschappen en drie Svenska Cupen gewonnen. De jaren daarna ging Djurgårdens als middenmoter door de competitie. Pas in 2019 werd een nieuw kampioenschap behaald.

Mannen

Erelijst
Landskampioen (12x) 
1912, 1915, 1917, 1920, 1955, 1959, 1964, 1966, 2002, 2003, 2005, 2019Bekerwinnaar (4x) 
1990, 2002, 2004, 2005

Eindklasseringen vanaf 1946

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1.

Competitieresultaten vanaf 1993

Djurgårdens IF in Europa 

Djurgårdens IF speelt sinds 1955 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (4x)
2003/04, 2004/05, 2006/07, 2020/21
Europacup I (3x)
1955/56, 1965/66, 1967/88
Europa League (2x)
2018/19, 2020/21
Europa Conference League (1x)
2022/23
Europacup II (3x)
1975/76, 1989/90, 1990/91
UEFA Cup (7x)
1971/72, 1974/75, 1976/77, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2008/09
Intertoto Cup (1x)
1996
Jaarbeursstedenbeker (2x)
1964/65, 1966/67

Bekende (oud-)spelers 
  Johan Elmander
  Tobias Hysén
  Fredrik Stenman
  Andreas Isaksson
  Mattias Jonson
  Kim Källström
  Geert den Ouden
  Stefan Rehn
  Teddy Sheringham
  Ibrahim Ba
  Daniel Sjölund (2008-12)
  Kasper Hamalainen (2010-12)
  Joona Toivio (2010-12)
  Sven Tumba

Vrouwen
De vrouwenvoetbalafdeling van Djurgårdens IF fuseerde in 2003 met de vrouwenafdeling van vijfvoudig landskampioen (1995-1999 en bekerwinnaar in 1996 en 1999) Älvsjö AIK tot de nieuwe vereniging Djurgårdens/Älvsjö AB. Deze fusie club werd in 2003 en 2004 landskampioen en bekerwinnaar in 2004 en 2005 en bereikte in 2005 de finale van de UEFA Women's Cup. In 2007 werd de naam gewijzigd in Djurgårdens IF Dam (vrouwen)

Erelijst
Bekerwinnaar 
2000

Externe link
 Officiële website

 
Djurgardens